Bissey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bissey-sous-Cruchaud, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bissey-la-Côte, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,